Le mot simples a été employé à partir du  pour distinguer les remèdes végétaux populaires non composés des remèdes médicaux « savants » d'alors, souvent très sophistiqués (élixir, thériaque). Le mot désignait déjà depuis l'Antiquité les remèdes populaires simples i.e utilisés seuls (sans mélange), végétaux ou non. Voir plante médicinale et plante officinale.
 Simple est la traduction française officielle de single, disque vinyle avec une seule chanson par face ou CD de moins de 4 chansons.
 Simple est un langage de programmation.
 Simple est une façon de marquer des points au football canadien.
 Simple désigne un type de coup sûr au baseball.
 Simple est un téléfilm français réalisé par Ivan Calbérac
 Simple est un album de Michel Rivard
 Simple qualifie une feuille non composée de folioles.
 Simple est une banque mobile américaine.
 Simple, terme français du terme single (musique).

Notes et références

Voir aussi 
 KISS-principe
 SimpleDB
 SIMPLE (détecteur)
 SIMPLE (protocole)

Homonymie de titre